Morley kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Morley
 Thomas Morley

Robotskapade auktorsförkortningar